

Prénom 
Samuth est un prénom thaï, porté notamment par :
 Samuth Sithnaruepol, né en 1959, boxeur thaïlandais, champion du monde dans sa catégorie en 1988.

Nom de famille 
Samuth est un nom de famille khmer, porté notamment par :
 Sinn Sisamouth, ou Sinn Si Samuth, 1932-1976, chanteur cambodgien à succès des années 1960 et 1970, victime des khmers rouges ;

Autre 
 Chhlam Samuth, une équipe de football du Cambodge prenant part au championnat national.